Тахтамукайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Тахтамукайского района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — аул Тахтамукай.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 7 428 проживающих в сельском поселении, 7 239 человек указали свою национальность:

История 
В поселении имеются памятники археологии: курган Саусарука, городища Тахтамукайское-1, Тахтамукайское-2 и курганный могильник возле аула Натухая.

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Тахтамукайского района